Stercken ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Stercken (1923–1999), deutscher Journalist und Politiker 
 Martina Stercken (* 1957), deutsche Historikerin